Monastero della Santissima Trinità a Catania
 Ex monastero della Santissima Trinità, a San Miniato, in provincia di Pisa
 Monastero della Santissima Trinità e Santa Mustiola a Torri
 Monastero della Santissima Trinità a Castel Bolognese

Pagine correlate 
 Santissima Trinità (disambigua)
 Abbazia della Santissima Trinità
 Chiesa della Santissima Trinità
 Chiesa della Trinità
 Cattedrale della Trinità
 Convento della Santissima Trinità
 Monastero della Trinità